Folyók
 Sauer, folyó Németországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, az Altenau mellékfolyója
 Sauer, folyó Belgium, Luxemburg és Németország területén, a Mosel mellékfolyója
 Sauer, folyó Franciaországban és Németországban, a Rajna mellékfolyója

egyéb
 9248 Sauer